

Topônimos 
 Lincoln (Inglaterra) — capital do Lincolnshire, Inglaterra — a Lincoln original
 Lincoln (Califórnia)  —  localidade do condado de Placer, Califórnia, EUA
 Lincoln (Illinois)  —  sede do condado de Logan, Illinois, EUA
 Lincoln (Nebraska)  —  capital do estado de Nebraska, EUA
 Lincoln (Rhode Island)  —  vila do condado de Providence, Rhode Island, EUA
 Lincoln (Montana)

Pessoas 
 Abraham Lincoln — presidente dos Estados Unidos da América
 Lincoln Cássio de Souza Soares  —  futebolista brasileiro revelado pelo Atlético-MG
 Lincoln Henrique Oliveira dos Santos  —  futebolista brasileiro revelado pelo Grêmio
 Lincoln Corrêa dos Santos — futebolista brasileiro revelado pelo Flamengo

Outros 
 Lincoln (filme) — filme norte-americano de 2012 com Daniel Day-Lewis e Tommy Lee Jones
 USS Abraham Lincoln (CVN-72)‎ — Porta-aviões da marinha norte-americana
 Avro Lincoln — um avião bombardeiro
 Lincoln (automóveis)  marca de automóveis da Ford Motor Company
 Lincoln (árvore) — uma sequoia-gigante

Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas